Библиотека  (нем. die Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, сокр. HWG) ответственна за предоставление аналоговой и электронной литературы студентам и преподавателем во время процесса обучения и написания научных исследований. Кроме того, услугами библиотеки могут воспользоваться все желающие гости. Библиотека спроектирована главным образом как библиотека со свободным обращением: посетители могут самостоятельно найти книги на полках. Книги классифицируются по .

История и организационная структура 
В каждом корпусе института есть своя библиотека: центральная библиотека, специализированная библиотека социологии и здравоохранения (библиотека кафедры № 4), а также библиотека института Восточной Азии.

Центральная библиотека 
Сегодняшняя центральная библиотека, основанная в 1965 году, переехала в текущее помещение в марте-апреле 1999 года; до этого она состояла из нескольких проходных офисных помещений. В 1999—2000 учебном году было решено приобрести для центральной библиотеки систему EM — система защиты книг от краж. Также в 1999 году было создан архив для хранения книг, закрытый для посещения посетителей, который позднее, в 2013 году, был оснащён мобильными архивными стеллажами.

В 1971 году был создан  и объединял в себе институты, расположенные в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, в том числе и институт прикладной экономики Людвигсхафен-ам-Райн. С 1976 по 1991 год между собой объединились институт прикладной экономики Людвигсхафен-ам-Райн и . Согласно отчетным данным немецкой библиотечной статистики 1982—1983 года в первый раз сегодняшняя центральная библиотека принимала участие в статистическом учёте именно как отделение библиотеки университета прикладных наук Рейнланд-Пфальц. В 1988 году в библиотеке была введена электронная система учёта книг и обслуживания. Однако данная система обслуживания «не имела в наличии такие необходимые условия как, например, терминал самообслуживания […]. Помимо этого, в системе не хватает функции выдачи книг». «Техническая и организационная подготовка каталогизации к переходу на электронную базу» продлилась до 1990-х годов. После того как институт прикладной экономики Людвигсхафен-ам-Райн вновь обрёл самостоятельность, в 1996 году в нынешней центральной библиотеке началась установка локальной системы BIS-LOK, в 1997—1998 учебном году библиотека перешла на систему электронной обработки данных. В 1998—1999 учебном году в интернете публикуется много обширной информация о работе библиотеки, в то же время открывается её онлайн-каталог, который, однако, ещё не был доступен для интернет-пользователей.

Специализированная библиотека социологии и здравоохранения (библиотека кафедры № 4) 
Адрес: ул. Максштрассе 29, 67059 Людвигсхафен-ам-Райн.

Библиотека была основана в 1971 году как библиотека . «История сегодняшней специализированной библиотеки социологии и здравоохранения берёт начало в 1984 году, в моменте основания евангельской школы церковной и медицинской службы, и семинарии социальных профессий и церковных служб в 1950 году». Фонд библиотеки насчитывал тогда 3142 экземпляров. Они были переданы библиотеке Людвигсхафена книжным магазином семинарии социальных профессий. Семинария относилась к сообществу внутренних миссионеров земли Рейнланд-Пфальц, которое находилось в городе Шпайер. Помещение библиотеки было расширено и перестроено в 1990 и 2013 годах. В 1999 году произошел переход на электронную систему выдачи книг (вначале использовалась система BIS-LOK, а с 2004 — BIS-C), а также опубликован веб-сайт.

В 2008 году произошло организационное объединение прежней библиотеки Евангелического института Людвигсхафена с нынешней центральной библиотекой. С тех пор библиотека именуется специализированной библиотекой социологии и здравоохранения (с тех пор же она работает под своим нынешним именем).

Библиотека института Восточной Азии 

Адрес: Райнпроменаде 12, 67059 Людвигсхафен-ам-Райн.

Библиотека института Восточной Азии была неотъемлемой частью обучения ещё при планировании прежнего факультета «Маркетинг Восточной Азии» в 1988 году. С момента переезда в недавно построенный институт Восточной Азии на южном берегу Рейна в 1997 году книжные собрания, ранее размещённые в двух местах, были объединены в одном месте. Тематика собрания библиотеки — книги и журналы, посвященные восточноазиатскому экономическому пространству. Поскольку студенты института Восточной Азии должны пройти обязательный год по обмену в Китае, Японии или Корее, в библиотеке института находится большое количество учебников по китайскому, японскому и корейскому языкам.

Благодаря пожертвованиям и фондам в библиотеке также имеется ряд антикварных книг, вплоть до книг начала 19 века. К ним относятся, в частности, отчеты писателя-путешественника Эрнста фон Гессе-Вартегга.

В распоряжении библиотеки также находится коллекция ценных книг и артефактов предпринимателя Эмиля Хельфериха, связанных с Восточной Азией. К ней относится также оригинал очерка Йона Ниойхофса «Описание Китая», датированный 1665 годом.

После слияния 2008 года 
После организационного слияния в 2008 году центральной библиотеки и библиотеки института Восточной Азии с одной стороны, и специализированной библиотека социологии и здравоохранения (библиотека кафедры № 4) — с другой, в 2009 году данные электронного каталога были объединены. В настоящее время выдача книг, продление, предзаказы, предупреждения о неуплате, а также сам онлайн-каталог работают в автоматизированной библиотечной информационной системе Alephino, принадлежащей компании Ex Libris Group. С начала учебного года 2013—2014 три отдельных веб-сайта каждой из библиотек были объединены в один новый. В 2015 году во всех трёх библиотеках была введена противокражная система книг RFID.

Руководители библиотеки 
 с 2015 года по настоящее время — Торстен Хас
 2008—2015 — Росвита Вигенер

В предшествующих институтах:

 1992—2008 — Винфрид Прауч (в библиотеке Евангелического института Людвигсхафена)
 1982—2008 — Роcвита Вигенер (в библиотеке института прикладных наук Людвигсхафена — Института экономики)
 1977—1991 — Ингеборг Хоппе (в библиотеке Евангелического института Людвигсхафена)
 1974—1976 — Герман Ленц (в библиотеке Евангелического института Людвигсхафена)

Фонд книг и оборудование 

В соответствии с традиционно установившейся структурой и специализации трёх библиотек, три отделения сосредоточены на разных предметных областях:

 Центральная библиотека: экономика и организация производства, а также смежные науки
 Специализированная библиотека социологии и здравоохранения: социальная работа, сестринское дело, медсестринское образование, а также соответствующие аспекты из смежных дисциплин.
 Библиотека института Восточной Азии: экономика стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Приобретение и получение средств массовой информации осуществляется в библиотеках децентрализовано. Покупка книг, однако, координируется общей интегрированной библиотечной системой Alephino. С её помощью читатели могут поучаствовать в пополнении собрания печатных книг через пользовательскую процедуру приобретения: если какая-либо книга ещё не приобретена, но, по мнению пользователя, она должна пополнить фонд библиотеки, то пользователь может повлиять на процесс покупки этой книги в программе Desiderate.

Учебное помещение библиотеки 
Библиотека института Людвигсхафена насчитывает более 120 рабочего места и полностью оснащена беспроводным Wi-Fi. Принтер/ксерокс, сканер, компьютеры дополняют предложение. В специализированной библиотеке социологии и здравоохранения доступно 12 мест для групповых работ, в центральной библиотеке доступно помещение для групповых работ на 22 места. Специализированная библиотека института Восточной Азии насчитывает более 40 мест, а также имеется принтер/ксерокс, сканер и один компьютер для работы.

Основная площадь библиотеки института составляет 1194 м2. По нынешним планам к 2022 году в рамках нового здания площадь должна расшириться до 2191 м2.

Поиск и использование медиа 
Фонд библиотеки института Людвигсхафена также можно проверить в онлайн-каталоге. В качестве удостоверения пользователя используется мультифункциональная карточка с помощью которой, например, также можно обслуживаться в столовой. Большая часть фонда библиотеки выставлена для свободного пользования. Только очень часто используемые, преимущественно старые экземпляры располагаются в недоступном для свободного обращения архиве.

Кроме того, библиотека института Людвигсхафена принимает участие с 2003 года в онлайн-межбиблиотечном обмене.

Гибридная библиотека 
Следуя принципу «Гибридная библиотека старается использовать технологии, отражающие лучшее из двух миров: печатного и цифрового», в библиотеке института Людвигсхафена наряду с традиционными, предлагаются также электронные книги и услуги. Актуальные материалы доступны преимущественно в электронной форме: соотношение печатных книг 2017—2019 годов издания с электронными тех же годов равно примерно 3:5.

Фонд коммерчески полученных электронных книг составляет примерно 49.700 экземпляров, которые начали приобретаться ещё в 2007 году. Студентам и работникам института, пользующимся внутренней сетью ВУЗа, помимо общедоступных электронных журналов доступны также около 41.250 электронных газет. Электронные журналы входят в электронную библиотеку научных журналов (EZB), которые внесены в банк данных DBIS.

Интернационализация 

В связи с растущей интернационализацией института экономики и социологии города Людвигсхафен и, как следствие, предложения лекций на английском языке англоязычная литература играет всё более важную роль. Среди приобретаемых книг доля англоязычных составляет примерно 32 процента (печатные книги и электронные книги 2017—2019 годов выпуска), а среди электронных книг даже почти 42 процента.

Кроме того, библиотека института стремится поддерживать международные контакты, например, в 2017 году сотрудники библиотеки участвовали в мероприятии «Международная неделя» университета Уэльвы (Испания).

Обучающая библиотека 
Библиотека института Людвигсхафена предлагает, кроме того, и обучающие занятия. В общей сложности в 2019 году для посетителей было проведено 69 обучающих часов. Предложение обучения включает в себя:

 Экскурсии по библиотеке (на русском, английском языке)
 Мероприятия для первокурсников в актовом зале (теоретическая информация о системе OPAC)
 Практические курсы по обучению OPAC
 Введение в программу управления библиографической информацией Citavi
 Введение в пользование веб-сайтом библиотеки на английском языке
 Обширные курсы, специально разработанные для конкретной целевой аудитории или конкретного факультета (например, сведения об онлайн-базах данных, электронных книгах и журналах, а также о научных поисковых системах и виртуальных специализированных библиотеках).

Часть занятий проводится в рамках общеобразовательного «Долгого дня (отложенной на потом) курсовой». Кроме того, предлагаются индивидуальные консультации (лично, по e-mail, по телефону, через BigBlueButton), онлайн-семинары, а также и онлайн-уроки для самостоятельного обучения.

Социальная библиотека 
В рамках возможностей библиотек малого и среднего размера библиотека института Людвигсхафена предоставляет места для работы или практики. Например, с 2015 года библиотека предлагает места для прохождения профессионального обучения на специалиста по медиа и информационным службам, а с марта 2012 года нанят работник с ограниченными интеллектуальными возможностями. Также библиотека вновь и вновь предоставляет возможность клиентам Центрального института психического здоровья Мангейма, а также Вихерн-Института снова попробовать себя в работе и/или проверить переносимость нагрузок. В 2018—2019 годах помимо всего прочего в рамках проекта «План действий — безбарьерный университет» было реализовано одно из направлений проекта «Безбарьерная библиотека». Вдобавок, институт Людвигсхафена представляет по всей Германии «АО Безбарьерность в (цифровых) библиотеках».

Рейтинг CHE 
В рейтинге CHE (центр развития ВУЗов) библиотека института Людвигсхафена занимает ведущее место с оценкой 1,9. Учащиеся оценивают при этом наличие необходимой литературы, актуальное собрание фонда книг, довольны ли они оказываемой персоналом библиотеки помощью, а также доступность электронных журналов.

Сотрудничество 

Библиотека тесно сотрудничает с библиотекой винодельческого кампуса Нойштадт-ан-дер-Вайнштрассе; Институт экономики и социологии города Людвигсхафен — один из представителей «винодельческого кампуса».

С 2008 года библиотека института Людвигсхафена является членом ассоциации библиотек hbz. Кроме того, библиотека сотрудничает с библиотекой Мангеймского университета.

Литература 
 Burmeister, Sybille: Nische gesucht und gefunden. In: Mannheimer Morgen. 31. März 2012, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Haß, Torsten: Aktionsplan Barrierefreie Bibliothek der Hochschulbibliothek Ludwigshafen/Rhein. S. 24-25 in: Bibliotheken heute. Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Heft 1/2019, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Haß, Torsten: «Arbeitgebermarke Bibliothek» für kleine und mittlere Bibliotheken — zwei Maßnahmenbeispiele aus der Hochschulbibliothek Ludwigshafen. In: Bibliotheksdienst. 53 (2019), Heft 3-4, S. 181—189. ISSN (Online) 2194-9646, ISSN (Print) 0006-1972
 Haß, Torsten: Entwurf eines Fundraising-Konzepts für kleine und mittlere Wissenschaftliche Bibliotheken am Beispiel der Hochschulbibliothek Ludwigshafen. In: Bibliotheksdienst. 54 (2020), Heft 2, S. 97-114. ISSN (Online) 2194-9646, ISSN (Print) 0006-1972
 Haß, Torsten: Eva(luation) und der Baum der Erkenntnis. In: Spektrum. Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Heft März 2020, S. 78-80, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Haß, Torsten / Schorat-Waly, Petra: Mehr Hochschule für alle. Aktionsplan Barrierefreie Hochschule Ludwigshafen am Rhein — ein Zwischenfazit aus der Bibliothek im Rahmen des Disability Mainstreamings. In: Spektrum. Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Heft Oktober 2018, S. 72-74, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen: Bibliotheksevaluation 2019. Ludwigshafen am Rhein, 2019, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Neßler, Cathrin: Nutzerbefragung in der Bibliothek Ludwigshafen am Rhein: Ergebnisbericht. Ludwigshafen am Rhein, 2013, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Prautsch, Winfried: Bücherschränke am Anfang, Ludwigshafen, 2018, Дата доступа: 1 ноября 2020 года. (Überarbeitete Fassung von: Prautsch, Winfried: Bücherschränke am Anfang — Die Fachbibliothek Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen. In: Zweieinhalb Jubiläen. hrsg. von Arnd Götzelmann. Norderstedt, 2018, S. 405—419.)
 Schorat-Waly, Petra: Mehr als nur Bücher. In: Spektrum. Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Heft Januar 2014, S. 28-30, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Vigener, Roswitha: Abschied nach 34 Jahren — Interview mit Roswitha Vigener. In: Spektrum. Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Heft Juni 2015, S. 57-59, Дата доступа: 1 ноября 2020 года
 Vigener, Roswitha: Ohne Bücherlesen geht es nicht. In: Spektrum. Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Heft März 2011, S. 18-22, Дата доступа: 1 ноября 2020 года

Ссылки 
 Официальный веб-сайт института экономики и социологии города Людвигсхафен
 Официальный веб-сайт библиотеки института экономики и социологии города Людвигсхафен
 Официальный веб-сайт отделения библиотеки института Восточной Азии

Примечания 

Университетские библиотеки Германии
Здания и сооружения Рейнланд-Пфальца
Культура Рейнланд-Пфальца
Людвигсхафен-ам-Райн